Маркіш — португальське та єврейське прізвище (від ).

Відомі носії:
 Маркіш Перец Давидович — єврейський поет та письменник, писав мовою ідиш.
 Рапай-Маркіш Ольга Перецівна — український скульптор.
 Бранка Едме Маркіш - португальський хімік та радіофізик.

Єврейські прізвища
Португальські прізвища